Edelweißkönig bzw. Der Edelweißkönig bezeichnet:

 Edelweißkönig (Roman), Roman von Ludwig Ganghofer
 Der Edelweißkönig (1919), Romanverfilmung von Peter Ostermayr
 Der Edelweißkönig (1939), Romanverfilmung von Paul Ostermayr
 Der Edelweißkönig (1957), Romanverfilmung von Gustav Ucicky
 Der Edelweißkönig (1975), Romanverfilmung von Alfred Vohrer

Siehe auch:
 Edelweiß